Вильянуэва-де-ла-Кондеса ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 11,37 км². Население — 73 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 74 км.

Покровителем города считается святой Антонио де Падуа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Tierra de Campos 

Муниципалитеты Вальядолида